El Festival Cultural La Paz en el Mundo: Un Acercamiento a las Culturas (FCPM) es uno de los más importantes en la zona oriente del Valle de México. Desde sus inicios en el año 2004 en el municipio de Los Reyes La Paz (estado de México), Estado de México, ha buscado el intercambio y el acercamiento cultural de sus habitantes con otras expresiones culturales del mundo.

Orígenes
Los orígenes se remontan a la necesidad de algunos jóvenes por impulsar el acercamiento de nuevas formas de expresión artísticas y culturales en el municipio de Los Reyes La Paz. Iniciando el siglo XXI las necesidades de todo tipo se concentran en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Valle de México. Una de estas necesidades es la referente a la cultura y el arte. De esta manera, desde el año 2002 se va gestando un movimiento sociocultural que buscará el cambio de piel. Con muchos esfuerzos se realizan exposiciones, conferencias, puestas en escena, recitales musicales y una gama de actividades artísticas y culturales que buscaban revitalizar la noción y el contacto cultural.

Para el año 2003, las actividades surgidas de la espontaneidad y la autonomía se fortalecen y se extienden logrando consolidar una red de artistas e intelectuales jóvenes y adultos con la firme intención de acercar arte y cultura a las comunidades del municipio. Las energías y la preparación han dado frutos ricos en propuestas intelectuales sustentables que paulatinamente han cosechado magníficas respuestas por parte de la comunidad. Con pocos recursos económicos pero con infinitos recursos humanos e intelectuales, esta labor, se ha ido consolidando. Sin embargo, el año 2004 será una fecha de gran relevancia ya que los esfuerzos anteriores se verán fortalecidos por el devenir de un jolgorio sin precedentes.

El Festival Cultural La Paz en el Mundo: Un Acercamiento a las Culturas
El municipio de Los Reyes La Paz cuenta con una diversidad de riquezas sociales, económicas, culturales y artísticas que a lo largo de la historia nacional se ha conformado como uno de los municipios mexiquenses de importancia. Por ello, era fundamental que se presentara y exhibiera la diversidad cultural y artística del mundo en un marco exclusivo dentro del propio entorno. A partir de lo anterior, durante el año 2004 un grupo emprendedor de jóvenes se dieron a la tarea de proyectar un Festival Cultural, el cual, a través de la gestión, logró hacer realidad la primera edición de este evento festivo. La gestión cultural se mantenía y para el año 2007 el gobierno local lo cobija proyectándolo de manera importante. Así, con el auxilio de varios artistas, grupos, instituciones públicas y privadas y, en general, de todos aquellos que están involucrados con el quehacer cultural y artístico de México y del mundo, el festival cultural se nutrió de actividades de mucha monta. En su esencia, el festival comparte la idea de la Interculturalidad, es decir, intercambios, relaciones constantes y polidireccionales de arte, pensamiento, acción, cultura. De esta manera, la multiplicidad cultural, local, regional, nacional y mundial, comparten en un mismo espacio experiencias irruptoras para todos los habitantes del municipio y para todos aquellos municipios que nos hermanan, incluyendo al resto del país. La participación de distintos países, instituciones y, en general, todos aquellos que tienen un compromiso social en la difusión y la creación de cultura y arte de gran relevancia social, han compartido sus inquietudes y productos culturales con los habitantes de este municipio y región. La pretendida Interculturalidad en el festival se ha venido a reforzar con la presentación a lo largo de los años de diversos países del mundo que han contribuido al acercamiento cultural en la región.

El FCPM ha visto transitar numerosas personas que han llegado y se han ido pero que sin duda han enriquecido enormemente esta loable festividad. Han sido enormes los esfuerzos del actual Comité Organizador para alimentar esta fiesta de arte y cultura. De igual manera, las aportaciones de instituciones, embajadas, gobiernos, iniciativa privada y grupos e individuos, han dado frutos en los niños, jóvenes y adultos que han disfrutado y han aprendido de la otredad.

La visión del actual Comité Organizador es la de brindar a los habitantes de la región oriente del Valle de México un evento donde se exponga la Interculturalidad de otros estados y países. Este Festival Cultural ha proyectado el intercambio de conocimientos y recursos con el sector productivo público y privado vinculando la tarea cultural y artística a los gobiernos municipal, estatal, federal e internacional, así como a organismos privados e instituciones educativas, nacionales y extranjeras. Por tanto, nuestra misión ha sido tener un Festival Cultural en la región oriente del Valle de México con grandes eventos como: presentaciones, conciertos, recitales, exposiciones, cursos, talleres, entre muchos otros, de nuestro municipio y demás lugares, invitando así a las distintas embajadas a participar en este Acercamiento Nacional e Internacional de Culturas y de Conocimiento Mundial.

Los objetivos del Festival Cultural La Paz en el Mundo: Un Acercamiento a las Culturas son:

Acercar las distintas disciplinas artísticas de México y del mundo..
Exhibir nuestras riquezas culturales y artísticas a los distintos sectores de la población en un Festival Cultural propio de la región.
Invitar a distintas representaciones diplomáticas a participar en este Festival Cultural para relacionar y conocer las características culturales de otros países.
Invitar a distintas instituciones involucradas en la difusión y creación de arte y cultura.
Deleitar al público con números artísticos de gran calidad en presentaciones, exposiciones, conciertos y recitales.
Forjar un ambiente crítico a través de la exposición oral, escrita y de multimedia entre la población.
Fortalecer el vínculo entre los distintos gobiernos y la sociedad a través de la promoción de proyectos intercambiables y sustentables de cultura, arte y ciencia.

De esta manera, se ha logrado incidir y ejercer en el consciente colectivo de los habitantes de la región oriente del Valle de México la Interculturalidad desde la mismidad fortaleciendo el amor por nuestro entorno, por nuestro país, así como el respeto hacia las riquezas culturales de otros lugares. Con el Festival Cultural se han conocido y valorado las características culturales y artísticas en todas sus expresiones logrando intercambiar polidireccionalmente cultura, arte, costumbres, tradiciones y conocimientos con la otredad.

Finalmente, el Festival Cultural La Paz en el Mundo: Un Acercamiento a las Culturas ha conseguido proyectarse como una alternativa cultural más en la región. Su presencia e irrupción ha engrandecido el conocimiento y el respeto de cada uno de los habitantes de la región en el marco de la Interculturalidad donde el arte, la cultura y las ideas juegan a acercarse en una fiesta mundial.